<noinclude>

Галина Леонтьєва:
 Леонтьєва Галина Олександрівна (1941–2016) — радянська волейболістка.
 Леонтьєва Галина Костянтинівна (1930–1995) — радянський і російський мистецтвознавець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок